The Firm steht für:

 The Firm (Rockband), britische „Supergroup“
 The Firm (Popband), britische Novelty-Popband
 US-amerikanisches Hip-Hop Projekt, siehe Nas, Foxy Brown, AZ, and Nature Present The Firm: The Album
 The Firm (1988), britischer Hooligan-Fernsehfilm
 Originaltitel eines Romans (1991) von John Grisham, siehe Die Firma (Roman)
 Originaltitel der Romanverfilmung aus dem Jahr 1993, siehe Die Firma (Film)
 The Firm – 3. Halbzeit, britischer Spielfilm aus dem Jahr 2009
 The Firm (Fernsehserie), US-amerikanisch-kanadische Dramaserie (2012)

Siehe auch:
 Firma
 Die Firma